Friðrik Guðmundsson ist der Name folgender Personen:

* Friðrik Guðmundsson (Leichtathlet) (1925–2002), isländischer Leichtathlet
 Friðrik Guðmundsson (Schwimmer) (* 1955), isländischer Schwimmer